Emma Lipman – calciatrice britannica naturalizzata maltese
 Maureen Lipman – attrice britannica
 Michael Lipman – ex rugbista a 15 britannico
 Monte Lipman – imprenditore statunitense
 Matthew Lipman – pedagogista americano